Michael Erler  ist der Name folgender Personen:

* Michael Erler (Soziologe) (* 1943), deutscher Soziologe und Hochschullehrer 
 Michael Erler (Regisseur) (* 1951), deutscher Autor, Filmregisseur und Fernsehproduzent
 Michael Erler (Altphilologe) (* 1953), deutscher Altphilologe